|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2015 vond plaats van 11 tot en met 17 januari 2015 in de Australische plaats Hobart. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Garbiñe Muguruza was haar titel niet komen verdedigen. In plaats daarvan had zij zich ingeschreven voor het toernooi van Sydney.

De als eerste geplaatste Casey Dellacqua bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Karin Knapp.

De ongeplaatste Britse Heather Watson won het toernooi. Zij versloeg in de finale de kwalificante Madison Brengle uit de Verenigde Staten in twee sets. Watson wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hobart op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 2012.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp had zich via de kwalificaties een plaats in het hoofdtoernooi veroverd. Daar verloor zij meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelverdedigsters Monica Niculescu en Klára Zakopalová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Niculescu speelde samen met Vitalia Djatsjenko – dit team bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd Cara Black en Zheng Saisai staakten hun openingspartij na drie games, wegens ziekte van Black.

Het ongeplaatste duo Kiki Bertens / Johanna Larsson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Vitalia Djatsjenko en Monica Niculescu in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Larsson had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Bertens geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2015
Hobart